Астрахановка — село в Тюльганском районе Оренбургской области в составе Благодарновского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 32 километра по прямой на юго-запад от районного центра поселка  Тюльган.

История
Село было основано молоканами в 1889 году как хутор. В 1900 году проживало 49 человек в 10 дворах.

Население
Население составляло 314 человек в 2002 году (русские 67%),  248 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района